Фершампенуа́з — название нескольких населённых пунктов:

Фер-Шампенуаз — поселение во Франции, около которого 25 марта 1814 года произошло сражение при Фер-Шампенуазе во время войны с Наполеоном.
 Фершампенуаз — посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области.

Корабли 
 Фершампенуаз (линейный корабль, 1817)
 Фершампенуаз (линейный корабль, 1833)

См. также 

 Новый Фершампенуаз
 Старый Фершампенуаз